Mariano Matamoros ist der Name folgender Personen:

* Mariano Matamoros (1770–1814), mexikanischer Priester und Revolutionär

Mariano Matamoros ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Mariano Matamoros (Acapetahua) in Chiapas
 Mariano Matamoros (Venustiano Carranza) in Chiapas
 Mariano Matamoros (Chihuahua)
 Mariano Matamoros (Tlaxcala)